Sale el Sol kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Sale el Sol (album), een studioalbum van Shakira
Sale el Sol (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk